|-
| (6601) Schmeer ||  || 7 декабря 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6602) Гилкларк (Gilclark) || 1989 EC || 4 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6603) Мэрикрэгг (Marycragg) || 1990 KG || 19 мая 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6604) Илиада (Ilias) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6605) Кармонтель (Carmontelle) ||  || 22 сентября 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6606) Макино (Makino) || 1990 UF || 16 октября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6607) Мацусима (Matsushima) ||  || 29 октября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6608) Дэвидкреспи (Davidecrespi) ||  || 2 ноября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6609) 1992 BN || 1992 BN || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6610) Бурвиц (Burwitz) ||  || 28 января 1993 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6611) 1993 VW || 1993 VW || 9 ноября 1993 || Паломар || Элеанор Хелин, Джефф Алу
|-
| (6612) Хатиодзи (Hachioji) ||  || 10 марта 1994 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6613) Уильямкарл (Williamcarl) || 1994 LK || 2 июня 1994 || Каталина || Карл Хердженротер
|-
| (6614) Антисфен (Antisthenes) || 6530 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6615) Плутарх (Plutarchos) || 9512 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6616) Плотин (Plotinos) || 1175 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6617) Боэций (Boethius) || 2218 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6618) 1936 SO || 1936 SO || 16 сентября 1936 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
| (6619) Коля (Kolya) ||  || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6620) Перегрина (Peregrina) || 1973 UC || 25 октября 1973 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (6621) Тимчук (Timchuk) ||  || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6622) Матвиенко (Matvienko) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6623) Триоконбрио (Trioconbrio) ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6624) 1980 SG || 1980 SG || 16 сентября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6625) Никвист (Nyquist) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6626) Мэттьюгендж (Mattgenge) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6627) 1981 FT || 1981 FT || 27 марта 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6628) Донделия (Dondelia) ||  || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6629) Куртц (Kurtz) || 1982 UP || 17 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6630) Скептик (Skepticus) ||  || 15 ноября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6631) Пятницкий (Pyatnitskij) ||  || 4 сентября 1983 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6632) Скун (Scoon) ||  || 29 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 11 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (6634) 1987 KB || 1987 KB || 23 мая 1987 || Campinas || Campinas
|-
| (6635) Зубер (Zuber) ||  || 16 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6636) Kintanar ||  || 11 сентября 1988 || Рожен || Шкодров В. Г.
|-
| (6637) Иноуэ (Inoue) || 1988 XZ || 3 декабря 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6638) 1989 CA || 1989 CA || 2 февраля 1989 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6639) Marchis ||  || 25 сентября 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6640) Фалорни (Falorni) || 1990 DL || 24 февраля 1990 || Сан-Витторе || -
|-
| (6641) Бобросс (Bobross) ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6642) Henze ||  || 16 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6643) Морикубо (Morikubo) || 1990 VZ || 7 ноября 1990 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (6644) Jugaku || 1991 AA || 5 января 1991 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (6645) Арчетри (Arcetri) ||  || 11 января 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6646) Чуранта (Churanta) ||  || 14 февраля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6647) Josse ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6649) Yokotatakao || 1991 RN || 5 сентября 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6650) Моримото (Morimoto) ||  || 7 сентября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 10 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 16 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6653) Фейнингер (Feininger) ||  || 10 декабря 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6654) Lulea ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6655) Нагахама (Nagahama) ||  || 8 марта 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6656) Yokota || 1992 FF || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6657) Otukyo || 1992 WY || 17 ноября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6658) Akiraabe ||  || 18 ноября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6659) Pietsch || 1992 YN || 24 декабря 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6660) Matsumoto || 1993 BC || 16 января 1993 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6661) Ikemura || 1993 BO || 17 января 1993 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
|  ||  || 22 января 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6663) Татебаяси (Tatebayashi) || 1993 CC || 12 февраля 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6664) Tennyo || 1993 CK || 14 февраля 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6665) Кагава (Kagawa) || 1993 CN || 14 февраля 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6666) Fro ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6667) Sannaimura ||  || 14 марта 1994 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 11 апреля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6669) Obi ||  || 5 мая 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6670) Wallach ||  || 4 июня 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (6671) Конкари (Concari) ||  || 5 июля 1994 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6672) Коро (Corot) || 1213 T-1 || 24 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6673) Дега (Degas) || 2246 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6674) Сезанн (Cezanne) || 4272 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6675) Сислей (Sisley) || 1493 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6676) Моне (Monet) || 2083 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6677) Ренуар (Renoir) || 3045 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6678) Сёра (Seurat) || 3422 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6679) Гуржий (Gurzhij) ||  || 16 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6680) 1970 WD || 1970 WD || 24 ноября 1970 || Гамбург || Лубош Когоутек
|-
| (6681) Прокопович (Prokopovich) ||  || 6 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6682) Макарий (Makarij) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6683) Караченцов (Karachentsov) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6684) Volodshevchenko || 1977 QU || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6685) Бойцов (Boitsov) ||  || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6686) Hernius ||  || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (6687) Lahulla ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (6688) Донмаккарти (Donmccarthy) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6689) Floss ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6690) Messick ||  || 25 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6691) Trussoni || 1984 DX || 26 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6692) Антонинголи (Antonínholý) || 1985 HL || 18 апреля 1985 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|  ||  || 12 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6694) 1986 PF || 1986 PF || 4 августа 1986 || Паломар || INAS
|-
| (6695) Barrettduff ||  || 1 августа 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6696) Eubanks ||  || 1 сентября 1986 || Гарвард || Ок-Ридж
|-
| (6697) Челентано (Celentano) ||  || 24 апреля 1987 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6698) Malhotra ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6699) Igaueno || 1987 YK || 19 декабря 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6700) Кубисова (Kubisova) ||  || 12 января 1988 || Клеть || Зденка Ваврова
|}